О́льга Генна́дьевна Кунгина (урождённая Голо́вкина; 17 декабря 1986, Березники) — российская легкоатлетка, чемпионка Европы в беге на 5000 метров. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Легкой атлетикой Ольга начала заниматься в 1996 году у тренера Юрия Сафронова. С 2004 тренируется у Елены и Сергея Поповых в Перми.

На чемпионате Европы в 2012 году Ольга участвовала в забеге на 5000 метров. Она выиграла эту дистанцию с результатом 15:11.70 минут, обойдя других призёров Людмилу Коваленко и Сару Морейру.

На Олимпиаде в Лондоне Ольга также принимала участие в беге на 5000 метров и в финале стала 9-й.

В Командном чемпионате России 2017 года на дистанции 5000 м пришла второй.

Стала победительницей Кубка России 2017 года на той же дистанции.

Дисквалификация 
4 октября 2013 года стало известно что Антидопинговая комиссия Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала на два года Ольгу Головкину за нарушение антидопинговых правил начиная с 2 августа 2013 года.

Личная жизнь 
В 2011 году окончила Чайковский государственный институт физической культуры.
Замужем. Имеет сына.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бегуны на длинные дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Выпускники Чайковского государственного института физической культуры
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Пермского края